Поповка — тип кораблів

Поповка — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Поповка — село, Кантемірський район, комуна Лінгура
 Поповка — село, Фалештський район, комуна Наталієвка

Поповка — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Поповка — присілок, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Поповка — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Поповка — присілок, Сидоровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Поповка — селище, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Поповка — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Поповка — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Поповка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Поповка — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Поповка — село в Рильському районі Курської області
 Поповка — присілок, Рузаєвський район, Мордовія
 Поповка — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Поповка — село, Хорольський район, Приморський край
 Поповка — місцевість, місто Шахти, Ростовська область

Див. також 
 Попівка